Bairro bezeichnet:
 Bairro (Stadtviertel), ein Stadtviertel im portugiesischsprachigen Raum
 Bairro Alto, ein Stadtteil von Lissabon
 Bairro Pite, ein osttimoresischer Suco im Subdistrikt Dom Aleixo
 Bairro (Vila Nova de Famalicão), eine nordportugiesische Gemeinde im Kreis Vila Nova de Famalicão
 Bairros, eine nordportugiesische Gemeinde im Kreis Castelo de Paiva
 Oliveira do Bairro, ein zentralportugieischer Kreis im Distrikt Aveiro
 Oliveira do Bairro (Freguesia), eine zentralportugieische Gemeinde im gleichnamigen Kreis
 Óis do Bairro, eine zentralportugieische Gemeinde im Kreis Anadia
 São Lourenço do Bairro, eine zentralportugieische Gemeinde im Kreis Anadia
 Paredes do Bairro, eine zentralportugieische Gemeinde im Kreis Anadia
 Ventosa do Bairro, eine zentralportugieische Gemeinde im Kreis Mealhada
 Vilarinho do Bairro, eine zentralportugieische Gemeinde im Kreis Anadia

Siehe auch:
 Barrio